Organisaties
 Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie
 Beer International Recognition Awards, een bierwedstrijd

Personen
 Prins Bira, (1914–1985), motocrosser
 Ubiraci Ferreira dos Santos, een Braziliaanse voetballer

 Andere
 Biotin-ligase  (BirA), een biotechnologisch enzym om biotin te binden
 Bira (rivier), een rivier in Rusland
 Bira (Rusland), een nederzetting met stedelijk karakter gelegen in Rusland.
 Bira (stad), een oud-Griekse stad behorende tot de Achaeïsche Bond